Tatami puede referirse a:
 Tatami, esteras en las casas japonesas.
 Tatami iwashi, un producto alimenticio japonés hecho con sardinillas o shirasu.